Rhaphiomidas är ett släkte av tvåvingar. Rhaphiomidas ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Rhaphiomidas